Бе́ннетт () — имя собственное английского происхождения. Может выступать в качестве имён, фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Беннетт, Алма (1904—1958) — американская актриса немого кино.
 Беннетт, Альфред Уильям (1833—1902) — британский ботаник и издатель.
 Беннетт, Арнольд (1867—1937) — английский писатель-романист, драматург и литературный критик, журналист.
 Беннетт, Барбара (1906—1958) — американская актриса немого кино.
 Беннетт, Белль (1891—1932) — американская актриса немого кино.
 Беннетт, Бернард (1931—2002) — английский профессиональный игрок в снукер и английский бильярд.
 Беннетт, Билли (1874—1951) — американская актриса эпохи немого кино.
 Беннетт, Бри (род. 1987) — американская порноактриса.
 Беннетт, Брук (род. 1980) — американская пловчиха, призёр чемпионка мира и призёр Олимпийских игр.
 Беннетт, Брюс (имя при рождении Харольд Херман Брикс; 1906—2007) — американский спортсмен и киноактёр, более всего известный по фильмам 1930-50-х годов.
 Беннетт, Генри (1823—1890) — английский селекционер роз.
 Беннетт, Генри Гордон (1887—1962) — австралийский военачальник, генерал-лейтенант.
 Беннетт, Гертруда Бэрроус (1884—1948) — американская писательница, автор фэнтези и научной фантастики.
 Беннетт, Джевисон (род. 2004) — коста-риканский футболист.
 
 Беннетт, Джефф (род. 1962) — американский актёр озвучивания.
 Беннетт, Джек (1885—1973) — английский и британский крикетчик и хоккеист на траве, олимпийский чемпион 1920 года.
 Беннетт, Джимми (род. 1996) — американский актёр.
 Беннетт, Джо (род. 1990) — английский футболист.
 Беннетт, Джоан (1910—1990) — американская актриса.
 Беннетт, Джоанна (род. 1984) — английская певица и автор песен.
 
 Беннетт, Джонатан (род. 1981) — американский актёр.
 Беннетт, Дона — американская кёрлингистка.
 Беннетт, Дуглас (1918—2008) — канадский гребец-каноист.
 Беннетт, Дэвид (1964—2022) — первый пациент, которому была сделана ксенотрансплантация генетически модифицированного сердца.
 Беннетт, Дэвид Майкл (род. 1986) — американский рок-музыкант, гитарист, вокалист и автор песен.
 Беннетт, Дэйвон Дакуан (1994—2020) — американский рэпер, известный под псевдонимом King Von.
 
 Беннетт, Дэннис (1917—1991) — епископальный священник, один из лидеров харизматического движения.
 Беннетт, Изабелла (род. 1986) — американский музыкант.
 Беннетт, Карен (род. 1989) — британская гребчиха.
 Беннетт, Констанс (1904—1965) — американская актриса и продюсер.
 Беннетт, Коул (род. 1996) — американский бизнесмен, клипмейкер.
 Беннетт, Крис (род. 1989) — британский легкоатлет, метатель молота.
 Беннетт, Лора (род. 1963) — американский архитектор и дизайнер.
 Беннетт, Лорен (род. 1989) — английская певица, танцовщица и модель, художник, фотограф.
 Беннетт, Майкл (1943—1987) — американский хореограф, обладатель семи премий «Тони» за постановку танцев.
 Беннетт, Ману (род. 1969) — новозеландский актёр.
 Беннетт, Марк (род. 1963) — валлийский бывший профессиональный игрок в снукер.
 Беннетт (Дювалье), Мишель (род. 1950) — первая леди Гаити в 1980—1986 годах, жена Жана-Клода Дювалье.
 Беннетт, Мэтт (род. 1991) — американский актёр.
 Беннетт, Найджел (род. 1949) — британский и канадский актёр.
 Бенет, Нафтали (род. 1972) — министр экономики Израиля, министр по делам религий, лидер партии «Еврейский дом» и один из основателей движения «Мой Израиль».
 Беннетт, Питер (1931—2022) — британский и американский физиолог, основатель и бывший президент и генеральный директор организации Divers Alert Network.
 Беннетт, Пол (род. 1988) — британский гребец.
 Беннетт, Пэрис (род. 1988) — американская певица.
 Беннетт, Райан (род. 1990) — английский футболист.
 Беннетт, Ричард Бэдфорд (1870—1947) — одиннадцатый премьер-министр Канады.
 Беннетт, Роберт Фостер (1933—2016) — американский политик.
 Беннетт, Рэйшон Ламар (род. 1991) — американский рэпер, известный под псевдонимом YFN Lucci.
 Беннетт, Скай (род. 1995) — британско-американская актриса, певица.
 Беннетт, Стив (род. 1961) — английский футбольный арбитр.
 Беннетт, Стюарт Александр (более известен по псевдонимом Уэйд Барретт; род. 1980) — английский профессиональный рестлер.
 Беннетт, Сьюзан (род. 1948/49) — американская актриса кино, театра и озвучивания, певица.
 
 Беннетт, Тодд (1962—2013) — британский легкоатлет.
 Беннетт, Томас Уоррен (1831—1893) — пятый губернатор территории Айдахо, делегат в палате представителей от территории.
 Беннетт, Тони (род. 1926) — американский эстрадный исполнитель традиционной свинговой и поп-музыки с элементами джаза.
 Беннетт, Трай (род. 1975) — коста-риканский футболист.
 
 Беннетт, Уэсли (1913—2002) — американский профессиональный баскетболист.
 Беннетт, Флойд (1890—1928) — американский авиатор, удостоился медали Почёта за полёт на Северный полюс.
 Беннетт, Фредерик Дебелл (1806—1859) — врач и биолог, судовой хирург, описал ряд новых видов.
 Беннетт, Хейли (род. 1988) — американская актриса.
 
 Беннетт, Шелли (род. 1981) — американская актриса и режиссёр.
 Беннетт, Шон (род. 1996) — американский велогонщик.
 
 Беннетт, Элиза (род. 1992) — английская актриса.
 Беннетт, Элинор (род. 1943) — британская арфистка.
 Беннетт, Эллиотт (род. 1988) — английский футболист.
 Беннетт, Эмметт — американский лингвист-микенолог.
 Беннетт, Эмори Лоуренс (1929—1951) — солдат армии США, герой Корейской войны.
 Беннетт, Энид (1893—1969) — австралийско-американская киноактриса.
 Беннетт, Энтони (род. 1993) — канадский баскетболист.

Вымышленные персонажи 
 Бонни Беннет — персонаж телесериала «Дневники вампира», ведьма.

Топонимы 
 Беннетт — административно-территориальный округ в штате Южная Дакота, США.
  — водохранилище в Австралии.
 Беннетт — озеро в Канаде.
  — озеро в США.
 Беннетт-парк — общественный парк на Манхэттене.

Прочее

См. также 
 
 
 Беннето, Жюльен — французский теннисист.
 Беннетов ворон — австралийский вид воронов.

Примечания